Een verkeersweg:
 N126 (België)
 N126 (Frankrijk)
 N126 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing